Роберт де Крой (; 1500/1506 — 31 августа 1556, Камбре) — 3-й герцог и князь-епископ Камбре.

Биография 
Четвёртый сын Анри де Кроя, графа де Порсеан, и Шарлотты де Шатобриан.

В 1519 году был избран епископом Камбре, после того, как старший брат Гийом, ставший кардиналом и архиепископом Толедским, отказался от кафедры в его пользу. Поскольку Роберт не предназначался к духовной карьере, и принял должность, чтобы сохранить её во владении семьи, на его подготовку к принятию власти в стратегически важном для Империи пограничном диоцезе потребовалось десять лет. Среди прочих наставников, ему преподавал теологию Хуан Луис Вивес.

Первую епископскую мессу отслужил 5 августа 1529, в день, когда в Камбре был заключен так называемый Дамский мир между Францией и Империей.

В 1546 году участвовал в Тридентском соборе. В октябре 1550 созвал собор в Камбре, на котором присутствовал знаменитый мистик Блосий (Луи де Блуа-Шатийон). На этом собрании огласил для своей епархии Аугсбургский интерим.

Погребен в кафедральном соборе Камбре.

Литература 
  
 , pp. 369—370
 , p. 29 
 Francquen Ch. J. de. Croy, p. 12 // Recueil historique, généalogique, chronologique et nobiliaire des maisons et familles illustres et nobles du royaume, précédé de La généalogie historique de la maison royale des Pays-Bas, Nassau-Orange. T. I. — Bruxelles: Demanet, 1826
 , coll. 566—567
 Le Glay A. Recherches sur l'église métropolitaine de Cambrai. — P.: Firmin Didot, 1825, p. 129 
 , pp. 573—574

Дом де Крой
Епископы XVI века
Епископы Камбре